Iru (plaats), plaats in Estland
 Iru (Tallinn), subdistrict in Tallinn en vroeger deel van de plaats